Vtora Liga (Bulgarije), de op een na hoogste Bulgaarse voetbalcompetitie
Vtora Liga (Noord-Macedonië), de op een na hoogste Macedonische voetbalcompetitie